Cinq navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Van Galen :
 , une corvette ;
 , un destroyer de classe Admiralen ;
 , ex-HMS Noble ;
 , une frégate de classe Van Speijk ;
 , une frégate de classe Karel Doorman.

Van Galen